

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Proboszczowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Warta 
 Proboszczowice – wieś w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Toszek
 Proboszczowice – osada wsi Proboszczowice w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Toszek